Antonio Santarelli (1569-1649) – teologo italiano
Antonio Santarelli (1758-1826) – incisore italiano
Antonio Santarelli (1832-1920) – archeologo italiano
Antonio Santarelli (1978-2012) – carabiniere italiano